

Cinema
Scacco alla regina (Le Joueur d'échecs) – film del 1938 diretto da Jean Dréville 
Scacco alla regina– film del 1969 diretto da Pasquale Festa Campanile 
Game Over - Scacco alla regina (The Double 0 Kid) – film del 1992 diretto da Dee McLachlan
Scacco alla regina – film del 2001 diretto da Riccardo Schicchi

Letteratura

 Scacco alla regina  – romanzo del 1967 di Renato Ghiotto da cui è stato tratto il film omonimo diretto da Pasquale Festa Campanile.
 Scacco alla regina  – romanzo rosa del 1993 scritto da Paola Foti, nella seconda serie della collana I nuovi bestsellers Special con il numero 12s.
 Scacco alla regina  – edizione italiana del romanzo del 2005 Der Schachautomat di Robert Lohr edito da Bompiani.
 Scacco alla regina (A Royal Pain) – romanzo giallo di Rhys Bowen.